Andreossi kan syfta på:

 Giannin Andreossi (1902–1964), en schweizisk ishockeyspelare
 Mezzi Andreossi (1897–1958), en schweizisk ishockeyspelare